Алекса́ндр Васи́льевич Смирно́в (, Симбирская губерния — 1933, Самара) — духовный , митрофорный протоиерей, воспитанник Казанской духовной академии, профессор богословия в Казанском университете. Известен своими изданиями ряда ветхозаветных апокрифов. Депутат IV Государственной думы от Казанской губернии.

Биография 
Родился в семье псаломщика. Окончил Алатырское духовное училище и в 1879 году Симбирскую духовную семинарию. Был псаломщиком в Казанском храме с. Трубетчина Сызранского уезда (1879), надзирателем за учениками в Симбирском духовном училище (1880).

С 1880 на казённый счёт учился в Казанской духовной академии. Окончил её в 1884 году со степенью кандидата богословия и 30 октября 1884 года был рукоположен во священника, а 6 ноября определён законоучителем в Вольскую учительскую семинарию; с 1886 года был членом её правления и строительной комиссии. С 1888 года член Саратовской учёной архивной комиссии, секретарь Вольского отделения епархиального училищного совета.

Осенью 1888 года за сочинение «Книга Еноха» удостоен степени магистра богословия. С 1 июня 1889 года назначен законоучителем в Казанский учительский институт, но 1 декабря того же года перемещён законоучителем в Родионовский институт благородных девиц; был настоятелем храма при нём, членом Казанского епархиального училищного совета.

По прочтении двух лекций, 22 ноября 1891 года утверждён в звании доцента по кафедре педагогики и пастырского богословия Казанской духовной академии. Состоял членом-сотрудником по сельскохозяйственному отделению Казанского экономического общества.

С 26 декабря 1893 года он определён настоятелем Петропавловского собора, без оставления преподавательской деятельности; 10 марта 1896 года возведён в сан протоиерея; 19 марта того же года стал экстраординарным профессором Казанской духовной академии.

С 12 августа — профессор богословия по кафедре православного богословия Казанского университета, со 2 ноября настоятель её домового Крестовоздвиженского храма.

Степень доктора богословия получил 12 мая 1900 года за сочинение «Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа».

В 1906—1907 годах состоял членом комитета Казанской партии манифеста 17 октября, был соредактором журнала «Церковно-общественная жизнь».

С 1895 по 1911 годы ввёл  в научный оборот переводы апокрифических книг: "Книга Юбилеев" (1895), "Псалмы Соломона" (1896), "Заветы двенадцати патриархов" (1911).

В 1912 году уволен с должностей профессора Казанской духовной академии и настоятеля её храма за либеральные взгляды.

Избран депутатом IV Государственной думы от Казанской губернии, входил в «Союз 17 октября», затем во фракцию земцев-октябристов, член Прогрессивного блока и ряда комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, народному образованию, делам Православной Церкви (её секретарь), народному здравию, новому уставу университетов.

С 1914 года — настоятель храма при Офицерской кавалерийской школе в Петрограде. С 1915 года — профессор по кафедре православного богословия Петроградского университета, настоятель его Петропавловского храма.

В 1917 году состоял членом Синода, был товарищем обер-прокурора Синода, работал во II и III отделах Предсоборного совета (1917), член Поместного Собора Православной Российской Церкви, участвовал в 1–2-й сессиях, член II, III отделов.

В октябре 1918 года вышел в отставку. В 1930-х годах жил в собственном доме на ул. Касаткина в Самаре.

Награды 
Награждён набедренником (1886), скуфьей (1890) и митрой, орденами Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени (1905).

Семья 
Обвенчан с Анной Павловной Репьевой, дети: Наталия, Вениамин, Всеволод, Ольга, Иван.

Библиография 

 Недостатки наших учебных программ по Закону Божию // Церковный вестник. — 1886.
 Несколько слов в защиту законоучителей начальных школ // Церковный вестник. — 1888.
 Книга Еноха. Историко-критическое исследование (магист. диссертация, вып. I). — Казань, 1888
 О необходимости для русской богословской науки изучения древних памятников. — Казань, 1888.
 «Нагорная проповедь Иисуса Христа» (вып. I). — Вольск, 1888
 Слово в день рождения благочестивейшей государыни императрицы Марии Феодоровны // Известия по Казанской епархии. — 1890. — № 24.
 Христианский педагог Ян Амос Коменский. — Казань, 1892.
 Слово в день введения во храм Пресвятой Богородицы. — Казань, 1893.
 Слово в день архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил. — Казань, 1893.
 Отношение евангельского нравоучения к закону Моисееву и к учению книжников и фарисеев по Нагорной проповеди Иисуса Христа. — Казань, 1893.
 Вера и богословское знание // Православный собеседник. — 1893. Ч. 3.
 Слово в Великий пяток // Православный собеседник. — № 4.
 Слово при совершении торжественного богослужения по случаю издания высочайшего повеления о возвышении окладов содержания и пенсий служащим в духовно-учебных заведениях // Православный собеседник. — 1894. Ч. 3. — С. 132–135.
 Ответ г. Гусеву. Не для публики. — Казань, 1895.
Книга Юбилеев, или Малое Бытие Пер. А. В. Смирнова. — Казань, 1895.
 Кажущееся несоответствие между добродетелью и земным счастьем // Православный собеседник. — 1895. — № 5.
 Слово в день обретения честные главы святого Иоанна Предтечи Господня // Православный собеседник. — 1895. —№ 8.
 Богословское и светское образование; Слово на литургии в день открытия памятника Н. И. Лобачевскому // Православный собеседник. — 1896. — № 1, 10.
 Псалмы Соломона (С приложением од Соломона) Пер. А. В. Смирнова. — Казань, 1896.
 Современные идеалы воспитания. — Казань, 1896.
 Вступительная лекция по богословию в Императорском Казанском университете. — Казань, 1896.
 Путь к истинному счастью // Православный собеседник. — 1898. Ч. 2. — С. 337–342.
 Границы знания // Православный собеседник. — 1899. — № 5.
Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. — Казань, 1899 (сочинение на степень доктора богословия)
 Конспект по богословию для студентов Императорского Казанского университета. — Казань, 1899.
 Поездка в Боголюбов монастырь // Русский паломник. — 1900. — № 27.
 Закон Божий в гимназиях и проекты о постановке преподавания его в начале XIX века // Странник. — 1902. — № 7.
 Нетление святых мощей (по поводу предстоящего прославления саровского старца Серафима) // Странник. — 1903. — № 5; 1904. — № 22.
 Достоевский и Ницше: Публ. лекция. — Казань, 1903.
 Крестовоздвиженская церковь при Казанском университете. — Казань, 1904.
 Ответ г. Бобровникову по поводу его возражений на отчете Братства св. Гурия за 1903/4 год. — Казань, 1905.
 Христианство и социализм. — Казань, 1906.
 Начало соборности в епархиальном управлении; Ветхозаветные пророки и их служение среди еврейского народа; Духовный сан и университетская наука; Христианский индивидуализм; Ни слова правды // Церковно-общественная жизнь. — 1906. — № 11–13, 36–37, 39, 47–48, 50.
 Казанская «экспроприация» и ее жертвы; Протоиерей П. И. Турчанинов; Пред новой Государственной думой // Церковно-общественная жизнь. — 1907. — № 1–2, 41.
 Социализм в оценке Ф. М. Достоевского. — Казань, 1907.
 Старая и новая школа. — Казань, 1907.
Курс истории религий. — Казань, 1908 (, 2013)
 Речь // Известия по Казанской епархии. — 1908. — № 14.
 Закон Божий в единой средней школе. — Казань, 1909.
 Архимандрит Феофан, церковный композитор. — Казань, 1909.
 Деятельность Российского библейского общества в Казани и в Казанском учебном округе. — Казань, 1910.
 Русская интеллигенция в ее собственной самооценке (По поводу сборника «Вехи») // Странник. — 1910. — № 10.
 Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Введение и русский пер. А. В. Смирнова. — Казань, 1911.
 Изложение христианской православной веры. — , 1912.
 Гнев Божий на несоблюдающих праздников // Кормчий. — 1912. — № 5.
 Самоубийство и христианский взгляд на жизнь. — СПб., 1914.
 История флотского духовенства. — Пг., 1914.
 Будущность христианства. — Казань, 1914 (2-е изд.).
 Духовное вырождение немецкого народа // Церковные ведомости. — 1914. — № 46–48.
 От Духовного правления при протопресвитере; Русский солдат // Вестник военного и морского духовенства. — 1915. — № 1–3, 10.
 Очередные задачи Синода; Свобода богословской науки; Нарушенная граница свободы; При свободе без свободы; Пятидесятилетний юбилей епархиальных съездов; Историческая справка о «длинных власах» // Всероссийский церковно-общественный вестник. — 1917. — 14, 23 апреля, 2, 9, 14 мая, 4 июня.

Примечания

Литература 
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — : Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — : Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 564—565. — ISBN 978-5-8243-1031-3.
 Смирнов, Александр Васильевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904). Ч. 1. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — С. 14—16.
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Богословы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Выпускники Симбирской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Профессора Казанской духовной академии
Профессора Императорского Казанского университета
Октябристы
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)